Натуральне число 741
 741 рік до нашої ери
 741 рік нашої ери